Песковка — название топонимов.

Населённые пункты

Россия 
Песковка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
Песковка — посёлок городского типа в Омутнинском районе Кировской области.

Украина 
 Песковка — посёлок городского типа в Бородянском районе Киевской области.
 Песковка — село в Лебединском районе Сумской области.

Реки 
 Песковка — река в Кировской области России, приток Вятки.
 Песковка — река в Кировской области России, приток Кобры.
 Песковка — река в Киевской области Украины, приток Тетерева.